Фінал кубка Англії з футболу 2012 — 131-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. У матчі зіграли «Ліверпуль» і «Челсі». Вперше спонсором став «Budweiser».

Перед матчем 

Матч відбувся 5 травня 2012 року на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Поточна дата проведення фіналу означає, що його проведення буде збігатися з матчами Прем'єр-ліги. Настільки рання дата проведення фіналу обумовлена ​​наміром Футбольної асоціації забезпечити чотиритижневу перерву між закінченням сезону в англійському футболі та початком Євро-2012. Щоб не допустити накладення часу проведення фіналу кубка Англії з матчами чемпіонату, фінал буде зіграний у пізніший час.

Шлях до фіналу 

</div>

Матч

Примітки 

2012
Англія
Футбольні змагання у Лондоні
Травень 2012
2012 в англійському спорті